Соффер, Джесси Ли (род. 1984) — американский актёр.
 Соффер, Рам (род. 1965) — израильский шахматист, гроссмейстер (1994).

См. также